shunga, een Japanse vorm van erotische tekenkunst;
 Shunga's, een dynastie van koningen in Magadha, noorden van India, tussen de 3e en 1e eeuw v.Chr.